Смог — аэрозоль, состоящий из дыма, тумана и пыли
 Смог — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина огнедышащий крылатый дракон.
 СМОГ — литературное объединение молодых поэтов, созданное Леонидом Губановым в январе 1965 года.